Трамп (; ) — многозначное слово. Может означать:
 Трамп — карточная игра.
 Трамп — глянцевый журнал.
 Трамп — персонаж (Marvel Universe).
 Трамп — австралийская чистокровная лошадь.
 Трамп — судно, не работающее на определённых рейсах; рейс такого судна.
 ТрАМП (сокр. от транспортная авиационная многофункциональная платформа) — российский транспортный беспилотник самолетного типа.

Фамилия

Экс-президент США и его родственники 
 Трамп, Дональд (род. 1946) — американский политик и бизнесмен, 45-й президент США (2017—2021).
 Трамп, Дональд (младший; род. 1977) — американский бизнесмен. Сын Дональда Трампа.
 Трамп, Ивана (в девичестве Зе́льничкова; (1949—2022) — американская бизнесвумен и писательница, актриса и фотомодель. Жена Дональда Трампа (1977—1992).
 Трамп, Иванка (род. 1981) — американская бизнесвумен, фотомодель и писательница. Дочь Дональда Трампа.
 Трамп, Мелания (в девичестве Кнавс; род. 1970) — словенская фотомодель, жена Дональда Трампа, первая леди США (2017—2021).
 Трамп, Мэри Лия (род. 1965) — американский психолог, автор книг и бизнес-леди. Племянница Дональда Трампа.
 Трамп, Мэри Энн Маклауд (1912—2000) — американская домохозяйка и филантроп. Мать Дональда Трампа.
 Трамп-Бэрри, Мэриэнн (род. 1937) — американский адвокат и федеральный судья. Сестра Дональда Трампа.
 Трамп, Роберт (1948—2020) — американский девелопер и бизнесмен. Брат Дональда Трампа.
 Трамп, Тиффани (род. 1993) — американская модель и певица. Дочь Дональда Трампа.
 Трамп, Фред (1905—1999) — американский бизнесмен-девелопер. Отец Дональда Трампа.
 Трамп, Фред (младший; 1938—1981) — американский пилот. Брат Дональда Трампа.
 Трамп, Фредерик (1869—1918) — немецко-американский бизнесмен. Дедушка Дональда Трампа по отцовской линии.
 Трамп, Элизабет (1880—1966) — немецкая бизнес-леди. Бабушка Дональда Трампа по отцовской линии.
 Трамп, Эрик (род. 1984) — американский бизнесмен и филантроп, меценат. Сын Дональда Трампа.

Другие известные носители фамилии 
 Трамп, Джадд (род. 1989) — британский профессиональный игрок в снукер.
 Трамп, Дэвид (1931—2016) — британский археолог.
 Трамп, Келли (род. 1970) — немецкая порноактриса.
 Трамп, Майк (настоящее имя Майкл Тремпенау; род. 1961) — датский певец и автор песен, один из основателей американской хард-рок группы White Lion.
 Трамп, Пи Би Ван — американский альпинист и писатель.
 Трамп, Тиана (род. 1995) — американская порноактриса.
 Трамп, Филадельф Ван — конгрессмен от штата Огайо.
  (род. 1968) — английский игрок в крикет.

См. также 
 Трумп
 Trump Organization — основная компания Дональда Трампа.
 «Трамп: Игра» — настольная игра.
 Трамп-тауэр (значения)
 Трамп-Плаза (значения)
 Трампизм